29-й чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 18 лет) прошёл в столице Румынии Бухаресте. Чемпионом Европы стала сборная

Квалификация

Регламент турнира 
Жеребьёвка турнира прошла в немецком Фрайзинге 4 декабря 2011 года. На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 4 в каждой. По результатам однокруговых турниров по 3 лучшие команды выходят в основной раунд. Сборные, занявшие в группах 4-е места, разыгрывают между собой в двухкруговом турнире места с 13-го по 16-е (группа G). Во втором этапе сборные разбиваются на две шестёрки и играют с теми соперниками, с которыми не встречались на предварительном этапе; при этом очки, набранные в матчах со сборными, игравшими ранее в одной группе, учитываются.

По 4 команды из групп E и F второго этапа выходят в 1/4 финала и разыгрывают медали чемпионата. Команды, занявшие в группах E и F 5—6-е места, проводят стыковые классификационные матчи.

Первый этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Группа G (за 13 — 16-е места)

Второй этап

Группа E

Группа F

Квалификация за 9 — 12-е места

Полуфинал

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Игры плей-офф

Матчи 1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Символическая пятёрка турнира
  Оливия Эпупа
  Александра Станачев
  Александра Марченкова
  Кортни Трефферс
  Альбина Ражева

Итоговое положение 

	

 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14.  — вылет в дивизион В
 15.  — вылет в дивизион В
 16.  — вылет в дивизион В

Лидеры чемпионата

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2012 (девушки до 20 лет)
 Чемпионат Европы по баскетболу 2012 (девушки до 16 лет)
 Чемпионат мира по баскетболу (девушки до 17 лет) 2012

Примечания

Ссылки 
Расписание турнира на оф.сайте ФИБА-Европа

2012
2012 год в баскетболе